Desa Tlogowungu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tlogowungu (administrativ by i Indonesien, lat -7,26, long 110,25), Jawa Tengah, 
 Desa Tlogowungu (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 111,27), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar